Зимние Сурдлимпийские игры 2015 года (официально — XVIII Сурдлимпийские зимние игры) прошли в двух городах России — в Ханты-Мансийске и Магнитогорске. Открытие игр состоялось 28 марта 2015 года. Закрытие и подведение результатов зимних Сурдлимпийских игр состоялось 5 апреля 2015 года.

Виды спорта и места проведения

Страны-участницы 
В XVIII зимних Сурдлимпийских играх приняли участие спортсмены из 27 государств:

Расписание спортивных мероприятий 
Программа XVIII зимних Сурдлимпийских игр включала пять зимних паралимпийских видов спорта: горнолыжный спорт, лыжные гонки, кёрлинг, сноубординг и хоккей с шайбой.

{| class="wikitable" style="margin:0.5em auto; font-size:90%;"
|-
!colspan="2"| Март — Апрель !!width=25| 28Сб !!width=25| 29Вс !!width=25| 30Пн !!width=25| 31Вт !!width=25| 1Ср !!width=25| 2Чт !!width=25| 3Пт !!width=25| 4Сб !!width=25| 5Вс !! Медали
|-
|Церемонии ||  ||bgcolor=#00cc33 align=center| ЦО || || || || || || || ||bgcolor=#ee3333 align=center| ЦЗ ||
|- align="center"
|align="left"| Горнолыжный спорт ||
|
|
|
|
|bgcolor="#ffcc00"|2
|bgcolor="#ffcc00"|2
|bgcolor="#ffcc00"|2
|bgcolor="#ffcc00"|2
|bgcolor="#ffcc00"|2
|10
|- align="center"
|align="left"| Кёрлинг ||
|
|bgcolor="#3399ff"|●
|bgcolor="#3399ff"|●
|bgcolor="#3399ff"|●
|bgcolor="#3399ff"|●
|bgcolor="#3399ff"|●
|bgcolor="#3399ff"|●
|bgcolor="#3399ff"|●
|bgcolor="#ffcc00"|2
|2
|- align="center"
|align="left"| Лыжные гонки ||
|
|bgcolor="#ffcc00"|2
|bgcolor="#ffcc00"|1
|
|bgcolor="#ffcc00"|2
|bgcolor="#ffcc00"|1
|
|bgcolor="#ffcc00"|2
|
|8
|- align="center"
|align="left"| Сноубординг ||
|
|bgcolor="#ffcc00"|2
|bgcolor="#ffcc00"|2
|
|bgcolor="#ffcc00"|2
|
|bgcolor="#ffcc00"|2
|
|bgcolor="#ffcc00"|2
|10
|- align="center"
|align="left"| Хоккей ||
|
|bgcolor="#3399ff"|●
|bgcolor="#3399ff"|●
|
|bgcolor="#3399ff"|●
|bgcolor="#3399ff"|●
|
|bgcolor="#3399ff"|●
|bgcolor="#ffcc00"|1
|1
|- align="center"
|colspan="2"| Медалей за день
|
|bgcolor="#ffcc00"|4
|bgcolor="#ffcc00"|3
|bgcolor="#ffcc00"|0
|bgcolor="#ffcc00"|6
|bgcolor="#ffcc00"|5
|bgcolor="#ffcc00"|4
|bgcolor="#ffcc00"|4
|bgcolor="#ffcc00"|7
|31
|- align="center"
|colspan="2"| Медалей всего
|
|bgcolor="#ffcc00"|4
|bgcolor="#ffcc00"|7
|bgcolor="#ffcc00"|7
|bgcolor="#ffcc00"|13
|bgcolor="#ffcc00"|18
|bgcolor="#ffcc00"|22
|bgcolor="#ffcc00"|26
|bgcolor="#ffcc00"|31
|31
|-
!colspan="2"| Март — Апрель !!width=25| 28Сб !!width=25| 29Вс !!width=25| 30Пн !!width=25| 31Вт !!width=25| 1Ср !!width=25| 2Чт !!width=25| 3Пт !!width=25| 4Сб !!width=25| 5Вс !! Медали

Медальный зачёт 
По итогам игр в Ханты-Мансийске и Магнитогорске, список команд выигравших медали выглядит следующим образом:

См. также 
 Паралимпийские игры
 Олимпийские игры
 Специальная Олимпиада

Ссылки 
 

Зимние Сурдлимпийские игры
Спорт в России в 2015 году
Международные спортивные соревнования в Ханты-Мансийске
Международные спортивные соревнования в Магнитогорске